Måsskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsskäret (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Måsskäret (sydöst om Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Måsskär
Måsskären

Robotskapade Finlandförgreningar